Mit Awareness (englisch; deutsch „Bewusstsein“ oder „Gewahrsein“, auch übersetzt als „Bewusstheit“, zur Betonung der aktiven Haltung, ferner auch „Aufmerksamkeit“) kann gemeint sein:

 im Marketing: die einem Konsumenten bekannten Produkte/Marken; siehe Awareness Set
 in der Informatik: 
 das Bewusstsein einer Anwendung eines Computers für alle Eigenschaften ihrer Umgebung; siehe Kontextsensitivität (Informatik) (Context Awareness)
 In der Medizin: intraoperativer Wachzustand, eine traumatisierende Komplikation bei einer Operation, bei der der Patient aus der Narkose aufwacht, sich allerdings nicht bemerkbar machen kann und dabei die Operation mitbekommt (siehe Intraoperative Wachheit).
 in der Psychologie verbunden mit Aufmerksamkeit: Awareness (Psychologie)
 im Veranstaltungsbereich: ein Konzept zur Unterstützung gegen Diskriminierung, übergriffiges Verhalten und sexualisierte Gewalt, siehe Awareness-Team

Siehe auch:
 Achtsamkeit, Bewusstsein
 Intraoperative Wachheit

ar:إدراك (توضيح)